Santuario-basilica dell'Assunta – a Guardia Sanframondi
 Santuario dell'Assunta – a Campolungo
 Santuario dell'Assunta – a Marina Serra
 Santuario dell'Assunta – a Morbegno